Ajung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ajung (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 113,67), Jawa Timur, 
 Kecamatan Ajung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ajung (administrativ by i Indonesien, lat -8,13, long 113,82), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar